Lassie i przyjaciele (franc. Lassie, niem. Lassie: Die neue Serie, 2014) – francusko-niemiecki serial animowany zrealizowany przez wytwórnię DQ Entertainment i Superprod. Treść serialu zainspirowana postacią psa Lassie stworzoną przez pisarza Erica Knighta.

Premiera serialu odbyła się we Francji 19 stycznia 2014. W Polsce serial zadebiutował 16 maja 2015 na antenie Canal+ Family (emitowano tylko pierwszy sezon).
Serial emitowany (z pierwszą i drugą serią) na kanale TVP ABC od 2 września 2019.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie suczki rasy owczarek collie Lassie oraz jej przyjaciółki i opiekunki – dziesięcioletniej dziewczynki Zoe Parker, które mieszkają w Wielkim Parku Narodowym. Ojciec Zoe jest strażnikiem, natomiast jej matka prowadzi klinikę weterynaryjną jako lekarz weterynarii. Zoe i Lassie codziennie razem przeżywają przygody.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Filmy o psach
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji